Марсель Паньоль (, 28 февраля 1895 — 18 апреля 1974) — известный французский драматург и кинорежиссёр, первый деятель кинематографа, ставший членом Французской академии (1946).

Биография 
Родился в 1895 году в городе Обань в 20 км к востоку от Марселя в семье школьного учителя Жозефа Паньоля и швеи Огюстины (урождённой Лансо). Позже с двумя младшими братьями и сестрой вся семья перебралась в Марсель.

Уже в шестнадцать лет Марсель вместе с друзьями основывает журнал «Фортюнио», наряду с этим группа его единомышленников ставит театральные представления. В 1910 году умирает его мать, и в 1912 году отец снова женится. В 1913 году Марсель поступает в университет Экс-ан-Прованса и начинает литературную деятельность, через год его призывают на фронт Первой мировой, а в январе 1915 года признают непригодным к военной службе.

В 1916 году Марсель Паньоль женится против воли отца и уезжает в Париж, где до 1927 года работает преподавателем английского языка. В столице он знакомится с молодыми писателями, а совместно с Полем Нивуа в 1924 году пишет пьесу «Торговцы славой». Успех же к нему приходит только после пьесы «Топаз», созданной в 1928 году.

С 1925 по 1938 год был женат на актрисе Оран Демази, в 1933 году у пары родился сын Жан-Пьер Бюргар.

В 1930-е годы он, создав кинокомпанию, снимает трилогию о марсельских рабочих («Мариус» (1931), «Фанни» (1932) и «Сезар» (1936)), основанную на собственных пьесах, а также выпускает две версии «Топаза». «Мариус» был спродюсирован студией «Paramount» и снят Александром Кордой в павильонах городка Жуанвиль (фр. Joinville, Верхняя Марна). Продюсером «Фанни», снятой Марком Аллегре в Бианкуре, выступил сам Паньоль в сотрудничестве с «Établissements Braunberger-Richebé», а фильм «Сезар»  — единственный из этих 3 фильмов, сценарий которого был написан специально для кинопостановки, — выпущен студией «Les Films Marcel Pagnol» без посторонней помощи и снят самим Паньолем в его собственных студийных павильонах в Марселе и на натуре в окрестностях города.

В 1934 году вышел фильм Анжель, поставленный по роману Жана Жионо. Учитывая возросшее мастерство Паньоля, уже в 1934 году известный историк и критик кино Анри Ажель писал: «На сегодняшний день Марсель Паньоль, вероятно, является самым умным человеком во французском кинематографе».

В 1935 году выпустил комедийный фильм «Мерлюсс».

В 1938 году выходит фильм «Жена булочника», имевший определённый успех. В 1940 году заметным событием становится фильм «Дочь землекопа», а в 1946 — «Наис». В 1948 году он снял цветной фильм «Прекрасная мельничиха», в 1951 году — третью версию «Топаза». Последняя работа Паньоля в кино — «Письма с моей мельницы» по рассказам Альфонса Доде (1954).

В 1955 году он возглавлял, а в 1957 и 1966 годах был членом жюри Каннского кинофестиваля. В 1946 году женился вторым браком на актрисе  (1920—2016), которую снял в шести своих фильмах.

Марсель Паньоль написал несколько эссе, а также автобиографический роман «» (фрагментарно опубликован на русском языке под названием «Детство Марселя»), состоящий из 4-х частей: «», «», «» и «». Первые две части были начаты в 1955-м и опубликованы в 1957 году, третья часть — в 1960 году. Четвёртая, незаконченная часть, опубликована уже после смерти автора, в 1977 году. Роман посвящён детским годам Паньоля (примерно 1903—1910 гг.), проведённым в Марселе и за городом, на вилле «Новая усадьба». В  году «» и «» были экранизированы режиссёром Ивом Робером.

Умер драматург и режиссёр в Париже 18 апреля 1974 года.

Примечания

Литература 
 Лепроон П. Современные французские кинорежиссёры. — М.: Издательство иностранной литературы, 1960.
 Лурселль Ж. Авторская энциклопедия фильмов. Т. I-II. — СПб.-М.: Rosebud Publishing, 2009. — ISBN 978-5-904175-02-3

Ссылки 
 Сайт о М. Паньоле
 Трейлер фильма Марселя Паньоля «Замок моей матери»

Преподаватели лицея Кондорсе
Переводчики Уильяма Шекспира
Лауреаты премии «Сезар»
Почётные консулы Португалии
Почётные консулы Монако
Участники Первой мировой войны (Франция)